Ambrosio es una de las parroquias en las que se divide el municipio Cabimas del estado venezolano de Zulia. Para el 2012 tiene una población aproximada de 54.412 habitantes según INE.

Ubicación 

La parroquia Ambrosio limita al norte con el río Mene y el municipio Santa Rita, al oeste con el lago de Maracaibo, al este con la parroquia Germán Ríos Linares en la av Intercomunal y al sur con la parroquia Carmen Herrera (carretera H y calle el muelle).

Historia

La Misión de San Antonio de Punta de Piedras, dentro de la parroquia Ambrosio) fue fundada en 1758 por frailes capuchinos, siendo el primer lugar habitado dentro de la actual parroquia Ambrosio. De aquella fundación solo quedó el nombre del sector  La Misión. La Misión fue posteriormente destruida por las tropas de Francisco Tomas Morales en 1822 como represalia por la entrada de Cabimeros a favor de la independencia como Antonio Borjas Romero. Vecinos de Maracaibo fundaron el sector Ambrosio a principios del siglo XIX estableciendo un muelle pesquero, en un mapa en el libro Aproximación a la Historia de Cabimas, por Carlos Medina y Magda de Camargo, aparece el caserío Ambrosio y el nombre de Cabimas aparece en el lugar actualmente conocido como Punta Icotea.
Con el descubrimiento de petróleo las compañías petroleras construyeron campos residenciales para sus trabajadores, siendo así como se fundaron El Amparo y El Amparito (campos de la Lago Petroleum Corporation) y las 40's, las 50's y la urbanización La Rosa (Campos de la  V.O.C.
Posteriormente los vecinos fundaron Delicias Nuevas (1948), y Bello Monte.
El sector Barrio Obrero fue construido por INAVI en los 70's.
Las compañías petroleras tenían el club de Golf Coquivacoa, el cual fue abandonado en los años 60's, en 1984 fue ocupado por vecinos que fundaron el sector El Golfito.
Con la fundación del Municipio Cabimas en 1989 y la disolución del Distrito Bolívar se creó la parroquia Ambrosio, cuyos límites eran el Lago de Maracaibo, la avenida Intercomunal y la carretera J. La sede de la intendencia parroquial era el edificio al lado de la Catedral de Cabimas que actualmente sirve de sede a la parroquia Carmen Herrera.
En 1995 se realizó un reordenamiento territorial y se creó la Parroquia Carmen Herrera a costa de la parroquia Ambrosio.

Sectores 

La parroquia Ambrosio se encuentra dentro de la ciudad de Cabimas y está conformada por los sectores:

 La Misión
 Ambrosio
 Amparito
 El Amparo
 Miramar
 El Golfito
 Delicias Nuevas
 Bello Monte
 Las 40's
 Las 50's
 Barrio Obrero
 Sara Reyes
 Punta Icotea
 Urbanización La Rosa

La sede de la junta parroquial de Ambrosio se encuentra en el callejón El Silencio sector Delicias Nuevas.

Zona residencial 

La Parroquia Ambrosio es una de las más pobladas de Cabimas, siendo donde se encuentran casi todos los edificios y conjuntos residenciales: Gran Sabana, Villa Delicias, Playa Verde, Residencias Ambrosio y Torino Plaza, todos edificios de más de 6 pisos. En ella se encuentra también el centro cívico de Cabimas y el terminal de pasajeros. También es sede de algunas universidades y tecnológicos:
 Instituto Universitario Juan Pablo Pérez Alfonzo. Av Principal Delicias, sector Delicias Nuevas.
 Instituto Universitario Monseñor de Talavera. Carretera H. Las 40's
 Instituto Universitario Tecnológico de Cabimas (IUTC). El Amparo
 Universidad del Zulia Núcleo Costa Oriental del Lago. Las 40's (Economía, Educación y Post Grado), Av Universidad (Ingeniería, Decanato)

Vialidad y transporte 

La parroquia Ambrosio cuenta con algunas de las vías principales de Cabimas, como son la Av Andrés Bello, la carretera F, y la carretera H, la calle Chile, la calle Carabobo y la av Intercomunal.
Por ser la sede del terminal todas las líneas de transporte de Cabimas llegan allí, sin embargo las que recorren la parroquia Ambrosio son:

 Ambrosio (Azul con letras blancas)
 Bello Monte (Violeta con letras blancas)
 H y Cabillas (Rojo con letras blancas)
 H y Delicias (Blanco con letras rojas)
 Las 40's (Amarillo con esquinas azules y letras azules)

Sitios de referencia 

 Estadio Municipal Víctor Davalillo. calle Chile sector las 40's.
 Estadio Pequeñas Ligas San Benito  La Misión
 Estadio Pequeñas Ligas LUZ Cabimas. Av. Universidad
 Estadio Nido de los Pájaros (sector El Golfito)
 Domo de Cabimas sector Punta Icotea al lado del Centro Cívico y el terminal de pasajeros.
 Plaza el León y la Cruz. sector Ambrosio
 Plaza Rafael Urdaneta sector las 40's
 Plaza El Golfito
 Plaza las 40's
 Centro cívico de Cabimas
 Hospital Adolfo D' Empaire. Av. Andrés Bello, sector El Golfito.
 Iglesia San Martín de Porres. Av Andrés Bello, sector Ambrosio.
 Iglesia San Pedro. Av Principal Las Delicias, con callejón San Benito, sector Delicias Nuevas, fundada en el 2005.
 Alcaldía de Cabimas. Edificio CANTV al lado del terminal de pasajeros.
 Universidad del Zulia Núcleo LUZ COL. Calle 4 de las 40's (Educación, Economía y Postgrado), Av. Universidad (Ingeniería y Decanato).

Referencias 

 Carlos Medina. Magda de Camargo. 1995. Aproximación a la Historia de Cabimas. Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia. ISBN 980-232-517-1
 Humberto Ochoa Urdaneta. Memoria Geográfica de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. 
 Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero. Atlas del Estado Zulia. 
 https://web.archive.org/web/20121107023045/http://www.ine.gov.ve/seccion/menuprincipal.asp?nedo=24&Entid=230000&seccion=1&nvalor=1_1

Ambrosio